Ро́ман Яцек Косе́цкий (; род. , Пясечно) — польский спортивный и политический деятель, футболист. Играл на позиции нападающего.

В 1983—1986 годах игрок «Урсуса» Варшава, в 1987—1989 годах играл в «Гвардии» Варшава, в 1989—1990 годах — в «Легии» Варшава. Играл в командах «Галатасарай» (1991—1992), «Осасуна» (1992—1993), Атлетико Мадрид (1993—1995), «Нант» (1995—1996), «Монпелье» (1996—1997), «Легии» Варшава (1997) и «Чикаго Файр» (1997—1998).

Провёл 69 матчей за национальную сборную Польши (член Общества почётных игроков сборной), забил 19 голов. В сборной дебютировал в 1988 году в матче против Румынии, будучи ещё игроком команды второй лиги «Гвардия». Последний раз выступил за сборную в 1995 году в матче со сборной Словакии.

С 2005 года — депутат Сейма.

Достижения 
 Победитель Суперкубка Польши: 1989
 Победитель Кубка Польши: 1989, 1990
 Чемпион США: 1998
 Победитель Кубка США: 1998

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Гвардия» Варшава
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Депутаты Сейма Польши
Члены партии «Гражданская платформа»